Templi greci dedicati a Zeus sono:
Tempio di Zeus a Olimpia, in Grecia;
Tempio di Zeus Olimpio ad Agrigento, in Italia;
Tempio di Zeus Olimpio ad Atene, in Grecia.
Tempio di Zeus a Siracusa, in Italia;